CBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canobie (Australia)